Сарыджаз (Сары-Джаз) (, ) — топоним:

Казахстан 
 Сарыджаз — село в Райымбекском районе Алматинской области

Киргизия 
 Сарыджаз (Аксу) — река в Киргизии и Китае
 Сарыджаз — горный хребет на Тянь-Шане
 Сарыджаз — село в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области